Thomas Butler peut se référer à :

 Thomas Butler (1531-1614),  comte d'Ormonde, aristocrate irlandais ;
 Thomas Butler (1634-1680),  d'Ossory, homme politique et officier naval irlandais ;
 Thomas Butler (1683-1719),  Ikerrin, noble irlandais ;
 Thomas Butler (1871-?), tireur à la corde olympique britannique ;
 Thomas Frederick Butler (né en 1940), ancien évêque anglican de Southwark ;
 Thomas Butler (né en 1981), footballeur international irlandais.